De Oostenrijkse voetbalbeker 1999/00 (Duits: ÖFB Cup 1999/00) was de 66ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 1 augustus 1999 met de voorronde en eindigde met de finale op 16 mei 2000 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Manfred Schüttengruber. Grazer AK won de beker voor de tweede keer in de clubgeschiedenis door SV Austria Salzburg na strafschoppen te verslaan: 4-3. In de reguliere speeltijd waren beide teams op 2-2 blijven steken.

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1999/00

2000
Bekervoetbal 1999/00